Чемпионат Нидерландов по футболу 1996—1997 является 41 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 14 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 864 гола (в среднем 2,82 гола за игру).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей плей-офф

Группа A

Группа B

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1996/1997
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Спорт в Нидерландах в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997